Pieter Nuyts (senior) (1598-1655) ontdekker,  gouverneur en burgemeester
 Pieter Nuyts (junior) (1640-1709) schout, dichter, toneelschrijver, vertaler en schouwburgdirecteur (zoon van de vorige)